Velika nagrada Monaka 2000 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 4. junija 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:19,475
|
|-
! 2
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:19,746
| +0,271
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:19,888
| +0,413
|-
! 4
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:19,961
| +0,486
|-
! 5
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:20,241
| +0,766
|-
! 6
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:20,416
| +0,951
|-
! 7
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 1:20,494
| +1,019
|-
! 8
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:20,703
| +1,228
|-
! 9
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:20,742
| +1,267
|-
! 10
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:20,743
| +1,268
|-
! 11
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Ford
| 1:20,792
| +1,317
|-
! 12
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Supertec
| 1:20,871
| +1,396
|-
! 13
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 1:21,561
| +2,086
|-
! 14
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:21,605
| +2,130
|-
! 15
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:21,738
| +2,263
|-
! 16
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:21,832
| +2,357
|-
! 17
| 22
|  Jacques Villeneuve 
| BAR-Honda
| 1:21,848
| +2,373
|-
! 18
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:22,017
| +2,542
|-
! 19
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:22,136
| +2,661
|-
! 20
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:22,324
| +2,849
|-
! 21
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:23,721
| +4,246
|-
! 22
| 21
|  Gaston Mazzacane 
| Minardi-Fondmetal 
| 1:23,794
| +4,319
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 78
| 1:49:28,213
| 3
| 10
|-
! 2
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 78
| + 15,889 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 78
| + 18,522 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 78
| + 1:05,924
| 10
| 3
|-
! 5
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 78
| + 1:20,775
| 13
| 2
|-
! 6
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 77
| +1 krog
| 5
| 1
|-
! 7
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 77
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 8
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 77
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 76
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 10
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 70
| Zavrten
| 4
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 60
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 55
| Vzmetenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 48
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 37
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 36
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 30
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 29
| Prenos
| 7
|  
|-
! Ods
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 22
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 21
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 18
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 16
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 0
| 
| 16
|  
|}

Opombe 
Dirka je bila v prvem krogu prekinjena zaradi računalniške napake. Pedro de la Rosa v drugo ni štartal.

Formula 1 sezona 2000
2000